Джраберд () — вірменський топонім:

 Джраберд (Гадрут) — село у Ходжавендському районі, Азербайджан.
 Джраберд (Мартакерт) — село у Мартакертському районі, Нагірний Карабах

 Джраберд (мелікство) — історична область на півночі Арцаху
 Джраберд (фортеця) — фортеця у Мартакертському районі
 Джраберд (футбольний клуб) — футбольний клуб з Мартакерту, учасник чемпіонату НКР з футболу